Джон Хорман Трофи () — приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, ежегодно вручаемый лучшему руководителю года.

Победители

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека